Железный треугольник
 Железный треугольник (Вьетнам)
 
 Железный треугольник (фильм)